A 24 138-as számú mellékút egy bő három és fél kilométeres hosszúságú, öt számjegyű mellékút Heves megyében, a Mátra déli lábainál. Két irányból is összekapcsolja a térségen áthaladó négy számjegyű úttal Gyöngyöstarján községet, amely így formálisan nem minősül zsákfalunak, bár csak ezen az úton érhető el.

Nyomvonala 

A 2406-os útból ágazik ki, annak 14+200-as kilométerszelvénye közelében, északkelet felé, Gyöngyöstarján külterületén. Végighalad a község központján, ott délnek fordul, és a 2406-osba visszatorkollva ér véget, annak 16+550-es kilométerszelvénye táján. Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 3,672 kilométer.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 6.

Jegyzetek 

24138